The House Opposite – film del 1917 diretto da Walter West e Frank Wilson 
The House Opposite – film del 1931 diretto da Walter Summers
The House Opposite  – libro del 1903 di Elizabeth Kent